Граньен ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос.  Занимает площадь 124 км². Население — 1930 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски